Александр Алексеевич Захарбеков — русский ; директор Рыбинской прогимназии.

Высшее образование получил на историко-филологическом факультете Московского университета, курс в котором окончил со степенью кандидата и серебряною медалью за сочинение «De casuum latinae linguae usu, quo a rossico differt» (1866 год).

После университета А. А. Захарбеков состоял преподавателем классических языков во Владимирской гимназии, а затем до середины 1884 года занимал должность директора Рыбинской прогимназии. 

Александр Алексеевич Захарбеков умер 23 мая 1887 года в городе Москве. 

Среди его изданных работ наиболее известны следующие: «Евтифрон» (диалог Платона с примечаниями и словарем. М. 1872 год, вместе с Гайчманом), «Речи Цицерона против Катилины» (с примечаниями и словарем. М. 1873 г. вместе с Гайчманом) и «Историю римской литературы в таблице» (Владимир. 1874 г).

Примечания

Литература 
 «Отчет Московского университета за 1866 год».  1867 г., стр. 40. 
 Языков, «Обзор жизни и трудов покойных русских писателей», вып. VII, стр. 30. 

Преподаватели Рыбинской гимназии